

Cinema 
 The Night Riders – cortometraggio statunitense del 1913
 The Night Riders – cortometraggio statunitense del 1916 diretto da Jacques Jaccard
 The Night Riders – film muto del 1920 diretto da Alexander Butler
 The Night Riders – film del 1939 diretto da George Sherman

Musica 
 Jon and The Nightriders – gruppo musicale surf rock statunitense

Storia 
 The Night Riders – partecipanti alla Black Patch Tobacco Wars

Pagine correlate 
 The Night Rider
 Night Riders